Rita har flere betydninger:

 Rita  (pigenavn), et pigenavn
 Rita (tv-serie), en dansk TV-serie
 Ang Rita Sherpa, en succesrig bjergbestiger